На́гольд () — река в Германии, правый приток реки Энц, протекает по земле Баден-Вюртемберг по территории Шварцвальда..

Река Нагольд берёт начало в коммуне Зеевальд. Течёт на восток, у города Нагольд поворачивает на север. В центре города Пфорцхайма впадает в Энц.

Общая длина реки составляет 90,7 км, площадь водосборного бассейна — 1144 км².

Высота истока составляет 814 м, высота устья — 247 м.

Речной индекс 23844. Система водного объекта: Энц → Неккар → Рейн → Северное море.

Притоки Нагольда

Более 10 км 
 Цинсбах — правый приток. Длина составляет 13,3 км, площадь бассейна — 33,8 км². Устье выше города Альтенштайг.
 Кёлльбах — левый приток. Длина составляет 10 км, площадь бассейна — 29,9 км². Устье ниже города Альтенштайг.
 Вальдах — правый приток. Длина составляет 24,7 км, площадь бассейна — 157,1 км². Устье в городе Нагольд.
 Тайнах — левый приток. Длина составляет 15,4 км, площадь бассейна — 61,5 км². Устье у деревни Бад Тайнах-Нойбулах.
 Вюрм — правый приток. Длина составляет 53,9 км, площадь бассейна — 418,3 км². Устье в городе Пфорцхайм.

Менее 10 км 
 Монбах — правый восточный приток Нагольда на восточной окраине Шварцвальда. Длина 9 км. Исток находится недалеко от Нойхаузена. Оттуда, Монбах протекает по романтической долине и впадает в Нагольд между общинами Бад-Либенцелль и Унтеррайхенбах.

Примечания 

Притоки Энца (приток Неккара)
Реки Баден-Вюртемберга